Michel Mathieu peut faire référence à :

 Michel Mathieu (1838-1916), un homme politique canadien ;
 Michel Mathieu (1944-2010), un fonctionnaire français ;
 Michel Mathieu (1958-), banquier français